Kallan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallan, Larsmo, ö, Österbotten, 
 Kallan, Malax, ö, Österbotten, 
 Kallan, Närpes, ö, Österbotten, 
 Kallan, Kristinestad,ö,  Österbotten, 
 Kallan (Geta, Åland), ö,